Доктор Стрэндж

Комиксы 
 Доктор Стрэндж — персонаж комиксов издательства Marvel Comics.
 Доктор Хьюго Стрейндж, или профессор Стрейндж, — персонаж комиксов издательства DC Comics.

Кино и телевидение 
 «Доктор Стрэндж» — американский телевизионный фильм, вышедший в 1978 году.
 «Доктор Стрэндж» — американский мультфильм, вышедший в 2007 году.
 «Доктор Стрэндж» — американский фильм, вышедший в 2016 году.
 «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — американский фильм, вышедший в 2022 году.

 Доктор Стивен Стрэндж — вымышленный персонаж из кинематографической вселенной Marvel.